Heideland puede referirse a:
Heideland (Brandeburgo), municipio en el estado de Brandeburgo, (Alemania). 
Heideland (Turingia), municipio en el estado de Turingia, (Alemania).